

Geografia
Akins – census-designated place dell'Oklahoma

Persone 
 Tony Akins (n. 1980) – cestista statunitense
 Zoë Akins (1886-1958) – poetessa e commediografa statunitense

Altro
 Michael Akins – personaggio dei fumetti